Moreira est un nom propre portugais.

Patronyme 

 Abel Fernando Moreira Ferreira (né en 1978), footballeur portugais ;
 Afonso Augusto Moreira Pena (1847-1909), président du Brésil de 1906 à 1909 ;
 Airto Moreira (né en 1941), musicien et percussionniste de jazz brésilien (:en:Airto Moreira) ;
 Alfredo Moreira (1938-?), footballeur portugais ;
 Almani Moreira (né en 1978), footballeur portugais ;
 Amilcar Lobo Moreira, médecin psychanalyste brésilien ;
 Ana Moreira (né en 1980), actrice portugaise ;
 André Moreira (né en 1995), footballeur portugais ;
 Aníbal Moreira (né en 1966), joueur de basket-ball angolais ;
 Antónia Moreira (née en 1982), judokate angolaise ;
 António Leal Moreira (1758-1819), compositeur et organiste portugais ;
 Aymoré Moreira (1908-1998), footballeur brésilien ;
 Carlos Moreira (né en 1976), footballeur cap-verdien ;
 Crodonilson Moreira Borges Lopes da Silva (né en 1971), footballeur bissau-guinéen ;
 Daniel Moreira (né en 1977), footballeur français ;
 Danilo Moreira Serrano (né en 1980), footballeur brésilien ;
 David Luiz Moreira Marinho (né en 1987), footballeur brésilien ;
 Delfim Moreira da Costa Ribeiro (1868-1920), président du Brésil de 1818 à 1819 ;
 Delphim Moreira, président du Brésil en 1909 ;
 Eduardo Pinho Moreira (né en 1949), gouverneur de l'État de Santa Catarina de 2006 à 2007 ;
 Fatima Moreira de Melo (née en 1978), joueuse de hockey sur gazon hollandaise (:en:Fatima Moreira de Melo) ;
 Federico Moreira (né en 1961), cycliste sur route et sur piste uruguayen (:en:Federico Moreira) ;
 Francisco Moreira (1915-1991), footballeur portugais;
 Gil Semedo Moreira (né en 1974), chanteur et compositeur Cap verdien (:de:Gil Semedo) ;
 Jeffrey Moreira, chanteur du groupe américain Poison the Well (:en:Jeffrey Moreira) ;
 Joacine Katar Moreira (né en 1982), historienne et femme politique portugaise ;
 João Vítor Rocha de Carvalho Moreira (né en 1986), footballeur portugais ;
 Jorge Carlos Santos Moreira Baptista (né en 1977), footballeur portugais ; 
 José Carlos Moreira, athlète brésilien ;
  ;
 José Vitor Moreira Semedo (né en 1985), footballeur portugais ;
 Joseph Moreira (1934-1991), footballeur français ;
 Júlio Moreira (né en 1930), écrivain portugais (:de:Júlio Moreira) ;
 Juraci Moreira (né en 1979), athlète de triathlon brésilien (:en:Juraci Moreira) ;
 Marco Aurélio Moreira (né en 1952), footballeur puis entraîneur brésilien ;
 Pablo Moreira (né en 1970), joueur de hockey sur gazon argentin (:en:Pablo Moreira) ;
 Paul Moreira, journaliste français ;
 Paulo Sérgio Moreira Gonçalves (né en 1984), footballeur portugais ;
 Pedro Jorge Ramos Moreira (né en 1983), footballeur portugais ;
 Rafael Moreira, guitariste et chanteur brésilien (:en:Rafael Moreira) ;
 Raul Moreira (1934-2007), footballeur portugais ;
 Roberto de Assis Moreira (né en 1971), footballeur brésilien ;
 Ronaldo de Assis Moreira (né en 1980), footballeur brésilien ;
 Sara Moreira (née en 1985), athlète portugaise ;
 Steven Moreira (né en 1994), footballeur français ;
 Vital Moreira (né en 1944), homme politique portugais ;
 Yanick Moreira (né en 1991), basketteur angolais.

Toponyme 

 Moreira, subdivision de la municipalité Maia au Portugal (:pt:Moreira (Maia)) ;
 Moreira, subdivision de la municipalité Monção au Portugal (:pt:Moreira (Monção)) ;
 Moreira, subdivision de la municipalité Nelas au Portugal (:pt:Moreira (Nelas)) ;
 Moreira de Geraz do Lima, subdivision de la municipalité Viana do Castelo (:pt:Moreira de Geraz do Lima) ;
 Cardoso Moreira, ville de l'État de Rio de Janeiro au Brésil ;
 Delfim Moreira, municipalité de l'État du Minas Gerais au Brésil.

Patronyme portugais